Galesso – cognome italiano
Galesso o Galepso – antica città greca
Galesso – fondatore dell'omonima città, figlio di Telefassa e Taso
Pagine di disambiguazione